Tipper - iemand die een tip (informatie) geeft
 Tipper -  een soort drumstick met twee slageinden waarmee een Bodhrán bespeeld wordt
 Tipper Gore - echtgenote van de voormalige vicepresident van de Verenigde Staten Al Gore
 David Tipper - Brits componist en producer van elektronische muziek
 John Tipper - Brits schaatser, deelnemer aan onder meer de Olympische Winterspelen van 1968

Zie ook
 Tippen